Паскагула ():

 Паскагула — город районного значения в штате Миссисипи.
 Паскагула — река в Северной Америке.